Hard steht für:

 Hard (Berg), eine Bezeichnung für Berg oder Höhe
 Hard, ein Weiler von Kobelwald in der politischen Gemeinde Oberriet, Kanton St. Gallen 
 Muttenzer Hard und Prattelner Hard bei Basel 
 Hard (Lied), ein Hip-Hop-Lied der Sängerin Rihanna
 Hard (Film), ein Film des Regisseurs John Huckert aus dem Jahr 1998
 Spinnerei Hard, die erste Fabrik und maschinelle Spinnerei der Schweiz in Winterthur-Wülflingen
 ARA Winterthur-Hard, Kläranlage in Winterthur-Wülflingen
 Hard Head, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Hard (Spezialeinheit), israelische Spezialeinheit

Hard steht für folgende Gemeinden oder Gemeindeteile
 Hard, eine Gemeinde in Vorarlberg
 Hard (Wellheim), ein Ortsteil der Gemeinde Wellheim in Bayern
 Hardhöhe, ein Stadtteil von Fürth in Bayern
 Hard (Stadt Zürich), ein Stadtteil im Kreis 4 der Stadt Zürich
 Hard (Wüstung), eine mittelalterliche Wüstung bei Thaya in Niederösterreich
 Hard (Waldershof), Stadtteil von Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Hard ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin Hard, deutscher Sänger und Musicaldarsteller
 Darlene Hard (1936–2021), US-amerikanische Tennisspielerin
 Gerhard Hard (* 1934), deutscher Geograph
 Gideon Hard (1797–1885), US-amerikanischer Politiker
 Hardy Hard, bürgerlicher Name Kay Lippert (* 1974), deutscher DJ
 James Hard (1841–1953), letzter Soldat der Unions-Armee im Amerikanischen Bürgerkrieg

Siehe auch:

 Die Hard (Film)
 Haardt (Begriffsklärung)
 Hardt
 Hart (Begriffsklärung)
 Harth (Begriffsklärung)